Sidenblommor (Calandrinia) är ett släkte av källörtsväxter som beskrevs av Carl Sigismund Kunth. Enligt Catalogue of Life ingår Sidenblommor i familjen källörtsväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen källörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Källörtsväxter